Арье — еврейское мужское имя (Арье) и фамилия.

Известные носители 
 Арье, Евгений Михайлович (1947—2022) — израильский театральный режиссёр.
 Арье, Павел (род. 1977) — современный украинский драматург, художник-концептуалист.
 Арье, Филипп (1914—1984) — французский историк.
 Арье, Фред (род. 1939) — нигерийский футболист, полузащитник.

В кинематографе 
 Арье — кинофильм 2004 года.

См. также 
 Гур-Арье